David Castillo puede referirse a:

 David Castillo Buïls (1961-), escritor español;
 Miller David Castillo Quiñónez (1987-), futbolista ecuatoriano;
 David Castillo (1992-), actor español.